Karpenisi kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Karpenisi, kommun, Grekiska fastlandet, Nomós Evrytanías, 
 Karpenísi, prefekturhuvudort, Grekiska fastlandet, Nomós Evrytanías,